Bony (Frankrijk)
 Bőny (Hongarije)
 Wilfried Bony